Заовражное — название населённых пунктов в России:

 Заовражное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Заовражное — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Заовражное — деревня в Чебоксарском районе Чувашии, с 1997 года в составе города Чебоксары.